Il campionato di Legadue di pallacanestro maschile 2003-2004 è stato il terzo organizzato in Italia.

Le quattordici squadre della seconda divisione si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine del girone di ritorno vengono disputate altre sei giornate di seconda fase e i play-off per la promozione in Serie A. La prima è promossa direttamente, mentre la seconda promozione è decisa agli spareggi. Retrocede solo l'ultima classificata.

La Pallacanestro Reggiana torna nella massima serie a quattro anni di distanza dall'ultima partecipazione, mentre l'Aurora Basket Jesi sale per la prima volta nell'élite del basket italiano. A fine stagione FuturVirtus cede ufficialmente il titolo alla Virtus Bologna.

Stagione regolare + Fase a orologio

Classifica

Risultati

Play-off

Altre Statistiche

Verdetti
 Promossa in serie A:  Bipop Carire Reggio EmiliaFormazione: Marcelo Damião, Angelo Gigli, Marco Mordente, Kiwane Garris, Claudio Pol Bodetto, Mauro Sartori, Alvin Young, Houssam Gamal, Stefano Maioli, Ray Tutt. Giocatori svincolati o trasferiti: Terrance Roberson. Allenatore: Fabrizio Frates.
 Promossa in serie A:  Sicc Cucine Jesi.Formazione: Brian Montonati, Juan Marcos Casini, Jamal Robinson, James Singleton, Alberto Rossini, Richard Mason Rocca, Brett Blizzard, Trent Whiting, Michele Cittadini, Joel Salvi, DeSean Hadley, Gordan Firić. Allenatore: Luigi Gresta.
 Retrocessa in serie B1:  Andrea Costa Imola.Formazione: Massimiliano Romboli, Alessandro Bencaster, Jobey Thomas, Daniele Casadei, Elton Tyler, Gerrod Abram, Andrea Vitale, Mattia Soloperto. Giocatori svincolati o trasferiti: Saverio Coltellacci, Tyler Smith, Claudio Nobile. Allenatore: Rod Griffin (fino al 16/01/04), Massimo Solaroli.
 Retrocessa in serie B1:  Banca Popolare Ragusa.Formazione: Eduardo Mazzella, Donte Mathis, Gianluca Tomasiello, Francesco Ferrienti, Flavio Parrino, Carmen Maciariello, Jaime Peterson, Germán Sciutto, Nick Eppehimer, Antonio Saccardo, Borja Vidal Fernández, Herman Smith. Giocatori svincolati o trasferiti: Gianluca Ghedini, Gianni Cugini, Ivan Opačak, Leopoldo Ruiz Moreno. Allenatore: Giorgio Valli.

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2003-2004